Fleischberg bezeichnet:

 eine Erhebung im Unterharz (nördlich von Siptenfelde), siehe Fleischberg (Unterharz)
 eine Überproduktion in der EU, siehe Butterberg